Planbureau kan betrekking hebben op:

In Nederland:
 Het Centraal Planbureau, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 Het Planbureau voor de Leefomgeving, een overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses.
 Het Sociaal en Cultureel Planbureau, een sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut en belangrijk adviesorgaan van de regering.

In België:
 Het Federaal Planbureau, dat studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties maakt.

In Suriname:
 Stichting Planbureau Suriname, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.